Hasan Gökhan Şaş, född 1 augusti 1976 i Karataş, Adana, är en turkisk före detta fotbollsspelare.

Meriter 
  Galatasaray
 Turkiska ligan: 5 (1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2005/2006, 2007/2008)
 Turkiska cupen: 3 (1998/1999, 1999/2000, 2004/2005)
 TSYD Cup: 2 (1998/1999, 1999/2000)
 Turkiska supercupen: 1 (2008)
 UEFA-cupen: 1 (2000)
 UEFA Super Cup: 1 (2000)
  Turkiet
 Fotbolls-VM 2002: Tredje plats

Karriärstatistik
Uppdaterad per den 1 juni 2009.

Fotnoter

Externa länkar
Profil på transfermarkt.de 
Hasan Şaş på National-Football-Teams.com

Turkiska landslagsspelare i fotboll
Födda 1976
Spelare i VM i fotboll 2002
Fotbollsspelare i Galatasaray SK
Män
Levande personer